Gmina Jabłonna bezeichnet Gemeinden in Polen:
 Gmina Jabłonna (Powiat Lubelski), eine Landgemeinde im Powiat Lubelski der Woiwodschaft Lublin
 Gmina Jabłonna, eine Landgemeinde im Powiat Legionowski der Woiwodschaft Masowien; siehe Jabłonna (Powiat Legionowski)
 Gmina Jabłonna, heute Gmina Jabłonna Lacka, eine Landgemeinde im Powiat Sokołowski der Woiwodschaft Masowien; siehe Jabłonna Lacka
 Gmina Jabłonna, eine ehemalige Landgemeinde im Powiat Grodziski der Woiwodschaft Posen